Osoby o tym nazwisku:
 Jan Pawul – polski DJ
 Stanisław Pawul – rzymskokatolicki duchowny